Ковылино:

 Ковылино (Белгородская область) — посёлок.
 Ковылино (Московская область) — деревня.